Woluwe peut faire référence à :
 la Woluwe, cours d'eau de Belgique qui a donné son nom à deux communes en région bruxelloise et à une ancienne commune en région flamande :
 la commune belge de Woluwe-Saint-Pierre,
 la commune belge de Woluwe-Saint-Lambert,
 la commune avant fusion de Woluwe-Saint-Étienne (en néerlandais Sint-Stevens-Woluwe), désormais rattachée à Zaventem, Brabant flamand ;
 le parc de Woluwe, espace vert sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;
 le boulevard de la Woluwe, artère routière, numérotée R22, historiquement prévue comme étant un des tronçons du ring de Bruxelles, parcourant en grande partie la vallée de la Woluwe (en longeant le cours d'eau du même nom) et traversant les localités de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Étienne, Diegem, Machelen et Vilvorde (en néerlandais Woluwedal ou Woluwelaan selon les communes ).